Krzoska ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Krzoska (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Markus Krzoska (* 1967), deutscher Historiker